Coșbuc se poate referi la:
 George Coșbuc, scriitor (1866-1918)
 Comuna Coșbuc, Bistrița-Năsăud
 satul Coșbuc, Bistrița-Năsăud

Note și referințe 

Nume de familie românești